Fiszewo (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Elbląski, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Fiszewo (Pommeren), een plaats in het Poolse district Bytowski, woiwodschap Pommeren